Truncatella — рід грибів родини Sporocadaceae. Назва вперше опублікована 1949 року.

Класифікація 
До роду Truncatella відносять 23 видів:

Примітки

Джерела 
 Steyaert, R.L. 1949. Contribution à l'étude monographique de Pestalotia de Not. et Monochaetia Sacc. Bulletin du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles. 19(3):285-354 - P.293

Роди грибів
Сордаріоміцети